Hernani Camargo (Fartura, 1968 - Itaporanga, 16 de março de 2009) foi um político brasileiro. 

Hernani, na juventude, mudou-se para a cidade de Itaporanga e ali trabalhou como gerente de posto de combustíveis, recepcionista de hospital e funcionário da prefeitura da cidade.

Nas eleições de 2000 a sua chapa foi derrotada, quando foi candidato a vice-prefeito e em 2004 ganhou as eleições para prefeito pelo PHS. Em 2008 foi reeleito, agora pelo PR.

Faleceu em março de 2009 em decorrência de um infarto.

Ligações externas 
Morre prefeito de Itaporanga, no interior de SP Portal G1 - consultado em 15 de outubro de 2010
Requerimento de Pesar Assembléia Legislatica de São Paulo - consultado em 15 de outubro de 2010
Itaporanga Portal CKI - consultado em 15 de outubro de 2010